Трезени́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Трегье. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22381.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 145 км северо-западнее Ренна, в 55 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 359 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 172 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 130 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 130 активных работали 120 человек (65 мужчин и 55 женщин), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 42 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор